Апертура 2008 () — первая половина 74-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Апертура 2008 на rsssf.com

2008
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2008 году